Ban ali BAN je lahko:

 ban, vladarski naziv
 Veliki Ban, naselje v Občini Šentjernej
 Mali Ban, naselje v Občini Šentjernej
 Ban, priimek več znanih ljudi:
 Ban Chao, kitajski general in diplomat
 Ban Ki-moon, južnokorejski diplomat
 Franc Ban, slovenski skladatelj, organist in pedagog
 Ivo Ban, slovenski igralec
 Matija Ban, dubrovniški pesnik
 Oana Ban, romunska umetnostna gimnastičarka
 ban, denarna enota, stotina romunskega leva in moldavskega leva

Kratica 
BAN je kratica za:

 Bangladeš, po Mednarodnem olimpijskem komiteju
 Bolgarska akademija znanosti (bolgarsko Българска академия на науките, Balgarska akademija na naukite)
 Knjižnica Ruske akademije znanosti (rusko Библиотека Российской академии наук)